San Diego je pošpanělštěná forma jména (sv.) Jakub, odvozená z rovněž španělského Santiago (svatý Jakub). Primárně odkazuje na sv. Diega z Alcalá.

Lidé 
 sv. Diego z Alcalá (1400–1463)
 sv. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474–1548)

Města 
 San Diego (město v Kalifornii)
 San Diego (Carabolo)
 San Diego de la Unión (město v Mexiku)

Další místa 
 Misie San Diego z Alcalá
 San Diego (sopka) vulkanické pole v Salvadoru

Ostatní 
 USS San Diego (CL-53) – americký lehký křižník třídy Atlanta

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno